Бернареджо () — коммуна в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 8997 человек (на 2004 г.), плотность населения составляет 1658 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 20044. Телефонный код — 039.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Города-побратимы 
  Вахтберг, Германия
  Ла-Вильдье-дю-Клен, Франция

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта